Ferdinando di Savoia-Genova (1822-1855) – militare italiano, capostipite del ramo cadetto dei Savoia-Genova. 
 Ferdinando di Savoia-Genova (1884-1963) – ammiraglio italiano, appartenente al ramo Savoia-Genova